What Goes On – singolo dei The Beatles del 1966, dall'album Rubber Soul
 What Goes On – traccia dell'album The Velvet Underground dei The Velvet Underground del 1969
 What Goes On – raccolta dei The Velvet Underground del 1993